Iván Zamorano (Maipú, 18 januari 1967) is een voormalig Chileens profvoetballer, die met Elías Figueroa en Marcelo Salas gerekend wordt tot de beste voetballers van zijn vaderland.

Clubcarrière
Zamorano begon zijn profcarrière bij het Chileense CD Cobresal in 1986. In Europa speelde de aanvaller voor FC St. Gallen (1988-1990), Sevilla FC (1990-1992), Real Madrid (1992-1996) en Internazionale (1996-2000). In 1995 werd de Chileen met Real Madrid Spaans landskampioen. Bovendien werd Zamorano pichichi (topscorer van Spanje) met 28 doelpunten. In 2001 vertrok de aanvaller naar Mexico, waar hij voor Club América speelde. In 2003 beëindigde Zamorano zijn carrière als profvoetballer bij de Chileense topclub Colo-Colo.

Interlandcarrière
Zamorano speelde 69 interlands voor Chili, waarin hij 34 goals maakte. Hij is daarmee tweede achter Marcelo Salas op de lijst van all-time topscorers van zijn land. Zamorano was onder meer actief op het Wereldkampioenschap voetbal 1998. Bovendien won hij op de Olympische Spelen van 2000 brons met Chili. Zamorano, die als dispensatiespeler mee mocht doen, werd met zes goals topscorer van het olympisch voetbaltoernooi.

Diversen
Zamorano's bijnamen zijn Bam Bam (naar Bamm-Bamm Rubble van The Flintstones) en Iván el Terrible (naar Ivan de Verschrikkelijke).
Zamorano is in Chili ambassadeur voor UNICEF.
Zamorano speelde bij Inter Milaan met nummer 1+8 (eigenlijk 18 met een plusteken) omdat hij met 9 wilde blijven spelen nadat dit prestigieuze rugnummer toegekend was aan Ronaldo, die zelf nummer 10 had moeten afstaan aan Roberto Baggio.

Statistieken

Doelpunten

Erelijst
 CD Trasandino
Segunda División de Chile: 1985

 CD Cobresal
Copa Chile: 1987

 Real Madrid
Primera División: 1994/95
Copa del Rey: 1993
Supercopa de España: 1993

 Internazionale
UEFA Cup: 1997/98

 Club América
Primera División: Verano 2002

Individueel
Zwitsers voetballer van het jaar – Beste Buitenlandse Voetballer in de Nationalliga A: 1989/90
 Trofeo EFE: 1992/93, 1994/95
 Trofeo Pichichi: 1994–95
 Premio Don Balón – Beste Buitenlandse Speler: 1994/95
 European Sports Media Team van het Jaar: 1994/95
 Topscorer Olympische Zomerspelen: 2000
 FIFA 100
 The Football History Boys Top 250 Players of All-Time: #249

Zie ook
 Lijst van spelers van Colo-Colo
 Lijst van spelers van Club Deportes Cobresal
 Lijst van spelers van het Chileense voetbalelftal

Chileens voetballer
Chileens olympisch deelnemer